Carl Johan Dyfverman kan syfta på:

* Carl Johan Dyfverman (konstnär) (1844–1892), svensk skulptör
 Carl Johan Dyfverman (lantmätare) (1908–1995), svensk lantmätare